Ниже приведен список футбольных стадионов в Германии, упорядоченных по вместимости. Здесь приведены все стадионы с вместимостью от 25,000 и более.

См. также 
 Список футбольных стадионов по вместимости
 Список футбольных стадионов Европы по вместимости

Примечания 

 
Германия
Стад
Футбольные стадионы